Сандра Браун () — американская писательница, известная своими романтическими романами и триллерами.

Биография 
Сандра Браун родилась в городке Уэйко, штат Техас, и провела там первые пять лет своей жизни. Поступила в Техасский Христианский Университет, специальность «английский язык». Она посещала университет два года, а затем вышла замуж за Майкла Брауна в 1968 году. В дальнейшем будущая романистка продолжала своё образование в государственном университете Оклахомы и в техасском университете Арлингтона. В начале карьеры недолго была актрисой, управляла парфюмерным магазином, работала моделью и снималась в рекламе на телевидении.

Приняв совет одного профессионального писателя, участвовавшего как-то раз в утреннем ток-шоу её мужа, Майкла, Сандра Браун посетила писательскую конференцию, проводимую Хьюстонским Университетом. Вдохновлённая и окрылённая идеями, почерпнутыми на конференции, она решила попытать счастья на рынке коротких любовных повестей. Сандра Браун продала одну за другой первые две книги с перерывом меньше месяца. Обе были опубликованы в 1981 году.

Вскоре начинающая романистка заключила первые издательские договоры на свои рукописи. Она обязалась писать по шесть книг в год под разными псевдонимами.

В 1987 году Сандра Браун почувствовала себя готовой покинуть рынок коротких любовных повестей и решила влиться в главный поток романтической литературы. Эта азартная игра принесла плоды в 1990 году, когда роман «Как две капли воды» попал в список бестселлеров газеты «The New York Times». С этого времени все романы писательницы становились бестселлерами «Times», включая перепечатки ранних романов. В 1992 году Сандра Браун была удостоена премии Американской ассоциации деловых женщин, а также её роман «Французский шёлк» был экранизирован на телевидении.

За пять последующих лет Сандра Браун получила множество наград и номинаций, и приняла участие в работе целого ряда литературных комитетов и писательских ассоциаций. А в 1998 она получила премию «за преданность жанру», присуждаемую Гильдией американских романтических авторов.
В настоящее время знаменитая романистка ограничивает себя одним романом в год, но её жизнь — «…не пикник». Её книги стали гораздо содержательнее, и работа над развитием сюжетных линий и характеров героев поглощает большую часть из её трёхсот шестидесяти пяти дней. Остальное отнимают писательские туры и публичные выступления.
Сандра Браун — автор пяти десятков бестселлеров, её книги изданы во многих странах мира.

Библиография

Остросюжетные любовные романы 
 Переходя все границы / Above and Beyond 1985
 Связанный честью / Honor Bound 1986
 Пленница Ястреба (Похищение по-американски) / Hawk O`Toole`s hostage 1988
 Сокровенные тайны (За семью печатями) / Best Kept Secrets 1989
 Как две капли воды / Mirror image 1990
 Французский шёлк / French Silk 1992
 Шарада / Charade 1994
 Главный свидетель (Свидетель) / The Witness 1995
 Эксклюзивное интервью (Эксклюзив) / Exclisive 1996
 Беззвучный крик (Свидание с убийцей) / Unspeakable 1998
 Алиби / The Alibi 1999
 Ночь под дулом пистолета (Заложница) / Standoff 2000
 Брат мой, Каин (Убийственный зной) / White Hot 2004
 Аптекарь, его сестра и её любовник (Фактор холода) / Chill Factor 2005
 Грязные игры / Play Dirty 2007
 День греха (Марди гра) / Fat Tuesday 1997
 Та, которой не стало / The Switch 2000
 Розы от киллера (Испытание) / The Crush 2002
 Смерть в ночном эфире / Hello, Darkness 2003
 Рикошет / Ricochet 2006
 Дымовая завеса / Smoke Screen 2008
 Ливень / Rainwater 2009
 Сценарист / Smash Cut 2009
 Трудный клиент / Tough Customer 2010
 Смертельно влюблённый / Lethal 2011
 Петля Желания / Low Pressure 2012 
 Влюблённые / Deadline 2013
 Хижина в горах / Mean Streak 2014
 Friction 2015
 Sting 2016
 Seeing Red'' 2017
 Tailspin 2018
 Outfox 2019

Современные любовные романы 
 Безрассудная любовь / Love Beyond Reason 1981
 Свадебный венок / Love`s encore 1981
 Бесценный дар (Дороже всех сокровищ) / A treasure worth seeking 1982
 Красноречивое молчание / Eloquent silence 1982
 Потаённое пламя (Жажда) / Hidden Fires 1982
 Цена любви / Not even for love 1982
 Шёлковая паутина / The Silken Web 1982
 Вторая попытка (Пламя страстей/Пламя страсти) / Relentless Desire / Shadows of Yesterday 1983
 Навстречу завтрашнему дню / Tomorrow`s Promise 1983
 Парк соблазнов / Seduction by design 1983
 Последнее интервью (Пробуждение, Прайм-тайм) / Prime time 1983
 Поцелуй-искуситель (Медовый поцелуй) / Temptation`s Kiss 1983
 Секрет обаяния (Секрет благородства) / A Secret Splendor 1983
 Танец судьбы (Женские прихоти, Неожиданный пируэт) / Heaven`s Price 1983
 Трудный выбор / A Kiss Remembered 1983
 Тайный брак (По своей воле) / In a class by itself 1984
 Сладкая боль / Bittersweet rain 1984
 Шёлковые слова / Words of silk 1984
 Тигровый Принц / Tiger Prince 1984 (не переведён на русский)
 Дитя четверга (Невеста с сюрпризом) / Thusday’s child 1985
 От ненависти до любви / Sweet anger 1985
 Поцелуй на рассвете (Если ты уйдёшь) / Riley in the morning 1985
 Роковой имидж (Серая мышка) / The Rana look 1986
 Ураган любви (Индиго плейс, 22, Дом, в котором нет тебя) / 22 Indigo Place 1986
 Двое одиноких / Two Alone 1987
 Демон страсти (Вдова Демона, Любить Демона) / Demon Rumm 1987
 Любовное пари (Клубника в шоколаде) / Sunny Chandler`s return 1987
 Нечаянная радость (Ну и штучка!) / Tidings of great joy 1987
 Долгожданное возвращение (Нет проблем?) / Long time coming 1988
 Жар небес / Slow Heat in Heaven 1988
 На пределе (Знойная страсть, Тропическая страсть) / Temperature rising 1989
 Прозрение (Озарение) / Whole New Light 1989
 Радость победы / The Thrill of Victory 1989
 Скандальная история (Расплата) / Breath of Scandal 1991
 Нет дыма без огня / Where there’s smoke 1993
 Зависть / Envy 2001
 Буря в Эдеме / Tempest in Eden 1983

Завтрак в постель 
 Завтрак в постели (Жених моей подруги) / Breakfast in Bed 1983
 Не присылай цветов (Вкус измены) / Send no Flowers 1984

Коулмены 
 В объятиях заката (На закате) / Sunset Embrace 1985
 Другая заря (Новый рассвет) / Another Dawn 1985

Сестры Мэйсон 
 Герой моих грёз (Фантазия, Женские фантазии) / Fanta C 1987
 Мужские капризы (Падение Адама) / Adam`s fall 1988

Скандалисты 
 Сбиться с пути / Led Astray 1985
 Дьявол / The Devil`s Own 1987

Техас! Тайлеры 
 Ночь с незнакомкой (Любовь Лаки, Техас! Лаки) / Texas! Lucky 1990
 Любовь взаймы (Любовь Чейза, Техас! Чейз) / Texas! Chase 1991
 Синеглазая плутовка (Любовь Сейдж, Техас! Сейдж) / Texas! Sage 1991

Примечания

Ссылки 
 Биография и произведения Сандра Браун  на сайте «Книжная полка букиниста».

Выпускники Техасского христианского университета